deux familles nobles allemandes homonymes.

Maison von der Leyen 
 Maison von der Leyen, famille de Rhénanie-Palatinat, prince souverain en 1806, famille éteinte en 1970 en ligne agnatique, dont :
 Charles-Gaspard von der Leyen (1618-1676), archevêque et prince-électeur de Trèves ;
 Damien-Hartard de la Leyen (1624-1678), archevêque et prince-électeur de Mayence ;
 Eugénie von der Leyen (1867-1929), mystique ;
 Principauté de la Leyen (1806-1815), en Bade-Wurtemberg, membre de la Confédération du Rhin ; elle fut attribuée en 1806 à la maison von der Leyen ;

Famille von der Leyen 
 Famille von der Leyen (Krefeld), famille industrielle de Krefeld anoblie en 1786, dont la branche cadette fut titrée baron en 1816, dont :
 Ursula von der Leyen, née Ursula Albrecht, présidente de la Commission européenne 2019-2024, épouse de Heiko von der Leyen, issu de la branche ainée.